Canuellopsis är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Lang 1936. Canuellopsis ingår i familjen Canuellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Canuellopsis